CXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cox's Bazar (Bangladesh)